Альбіорікс — гігант у кельтській міфології, інша назва бога Тоутатіса
 Альбіорікс — супутник Сатурна